Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 () — международный турнир сезона 2022/23, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии и Международным союзом конькобежцев. Пройдёт с 20 по 26 марта 2023 года на льду «Сайтама Супер Арены» в Сайтаме, Япония. Фигуристы выявят победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривал три города в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года: Сайтаму (Япония), Минск (Белоруссия) и Будапешт (Венгрия). В октябре 2020 года было принято решение о том, что право на проведение турнира получила Япония. Таким образом, Япония в восьмой раз примет чемпионат мира.

Расписание

Квалификация 
К участию в турнире будут допущены фигуристы, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2022 года, и национальные федерации которых являются членами ISU.

Национальные федерации могут заявить в каждой из дисциплин от одного до трёх одиночников (пар). Конкретное количество квот определяется результатами, показанными на прошлогоднем чемпионате. Согласно итогам чемпионата мира 2022 года следующие страны получили право выставить более одного спортсмена:

Национальные федерации фигурного катания выбирают участников на основании собственных критериев. Но заявленным фигуристам необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты.
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Официальный сайт турнира.

Фигурное катание
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание